Gestoso puede hacer referencia a:
Gestoso (apellido)

Divisiones administrativas 
Gestoso (San Pedro del Valle), parroquia del concello de Monfero, provincia de La Coruña.
Gestoso (Santa María), parroquia del concello de Monfero, provincia de La Coruña.
Villagestoso, lugar de la parroquia de Monfero, concello de Monfero, provincia de La Coruña.
Gestoso (León), localidad del municipio de Oencia, provincia de León.